Le tournoi de tennis de Chicago est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du 9 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Natasha Zvereva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Claudia Kohde-Kilsch et Helena Suková.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chicago
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Chicago
Tennis aux États-Unis en 1987
Tennis en novembre 1987